Esperia kan syfta på:

 Esperia (fjäril) – ett släkte praktmalar.

Geografi

Italien 

 Esperia, Frosinone, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Esperia, Varese, ort, Lombardiet, Provincia di Varese, 

Robotskapade Italienförgreningar